еПри Берлина 2020 года (официально 2020 Berlin E-Prix presented by CBMM Niobium) — заключительный этап сезона 2019/20 чемпионата «Формулы E», состоящий из шести гонок, который состоялся с 6 по 13 августа 2020 года на временной трассе, построенной на территории бывшего аэропорта «Темпельхоф», Берлин, Германия. В связи с пандемией COVID-19 и отменой большинства гонок сезона, этап был проведён в уникальном формате: в течение 9 дней прошли 3 двойные гонки, каждая из которой прошла на разных конфигурациях трассы, что позволило скомпенсировать отменённые гонки. По итогам этапа Антониу Феликсу да Коште, пилоту команды DS Techeetah, удалось сохранить лидерство в личном зачёте и досрочно завоевать чемпионский титул за две гонки до конца, а команде DS Techeetah удалось отстоять командный титул.

Перед этапом 
Предыдущий этап сезона Формулы E прошёл в Марракеше 29 февраля 2020 года. Длительная пауза была связана с пандемией COVID-19. 13 марта организаторы чемпионата совместно с FIA приняли решение временно приостановить сезон. В результате в дальнейшем были отменены этапы в Санье, в Риме, в Париже, в Сеуле, в Джакарте, в Нью-Йорке и в Лондоне. 

Из-за возникшего экономического кризиса руководство чемпионата, FIA и команды согласовали меры по снижению расходов: был отложен на неопределённый срок дебют доработанных автомобилей второго поколения и был наложен запрет на переход на новую силовую установку более чем одного раза в течение двух следующих сезонов.

В отсутствие гонок Формула E организовала киберспортивный турнир Formula E Race at Home Challenge, в котором приняли участие гонщики чемпионата. Победителем турнира стал Стоффель Вандорн.

17 июня организаторы объявили, что сезон будет завершён в августе шестью гонками в Берлине, на трассе, проложенной на территории бывшего аэропорта «Темпельхоф», в традиционном месте для берлинского этапа. Этап будет проведён в  формате трёх двойных гонок, которые пройдут 5-6 августа, 8-9 августа и 12-13 августа, без присутствия зрителей, при этом для каждой из двойных гонок будет использоваться разная конфигурация трассы, что позволит подвести итоги сезона и определить чемпиона. 21 июля организаторы чемпионата представили конфигурации трассы. Первые две гонки пройдут на классической конфигурации трассы, но направление будет по часовой стрелки, две следующие гонки вновь пройдут на классической конфигурации, но направление движения будет против часовой, а последние две гонки пройдут на совершенно новой конфигурации с большим количеством поворотом.

В течение длительной паузы также произошли изменения в составах команд. Даниэль Абт был уволен из команды Audi после жульничества в кибертурнире Formula E Race at Home Challenge. На замену ему пришёл двухкратный чемпион DTM Рене Раст. Паскаль Верляйн покинул команду Mahindra и на замену ему был приглашен Алекс Линн. Из-за ограничений в перемещениях, связанных с пандемией, китайский пилот команды NIO 333 Ма Цинхуа не смог принять участие в данном этапе. На замену ему был приглашён уволенный из Audi Даниэль Абт. Брендон Хартли принял решение покинуть команду Geox Dragon ради возможности выступления на этапе WEC, который должен будет пройти с 13 по 15 августа. Он был заменён Серхио Сетте Камарой.

Перед этапом Антониу Феликс да Кошта, пилот команды DS Techeetah, возглавлял чемпионат, имея 67 очков и отрыв от ближайшего соперника в 11 очков. Команда DS Techeetah возглавляла командный чемпионат, имея 98 очков и отрыв от ближайшей команды в 8 очков.

Гонка 1 
Антониу Феликс да Кошта, пилот команды DS Techeetah, показал лучшее время в групповом этапе квалификации, завоевал поул-позицию, выиграл гонку и установил в ней быстрейший круг, таким образом он набрал максимально возможное количество очков за этап.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +25...26 °C. Трасса +32…31 °C

Суперпоул

Примечания 

 Оливер Роуленд получил штраф в 20 позиций за замену инвертора. Заменён штрафом в 5 дополнительных секунд к результату в гонке. После квалификации он получил штраф в 40 позиций за замену инвертора и коробки передач. Заменён штрафов в виде старта с конца и 10-секундным стоп-энд-гоу в течение гонки.
 Джеймс Каладо получил штраф в 60 позиций за замену батареи, инвертора и силовой установки. Заменён штрафом в виде старта с конца и 10-секундным стоп-энд-гоу в течение гонки.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡» 
 Три очка за поул-позицию, одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации и одно очко за быстрый круг.
 Оливер Роуленд получил штраф в 5 секунд за замену инвертора по ходу этапа.
 Эдоардо Мортара получил штраф в 18 секунд за столкновение с Максимилианом Гюнтером.
 Даниэль Абт получил штраф в 5 секунд за превышение скорости под желтыми флагами.
 Максимилиан Гюнтер и Серхио Сетте Камарра были дисквалифицированы за перерасход энергии.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Гонка 2 
Антониу Феликс да Кошта, пилот команды DS Techeetah, вновь завоевал поул-позицию, став вторым человеком в истории чемпионата после Александра Симса, который смог завоевать три поул-позиции подряд. Также он вновь выиграл гонку, повторив достижение Себастьена Буэми, который сумел одержать три победы подряд.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +28...29 °C. Трасса +34…35 °C

Суперпоул

Примечания 

 Александр Симс получил штраф в 20 позиций за смену батареи.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг.
  Жером Д'Амброзио был дисквалифицирован за перерасход энергии.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Гонка 3 
Жан-Эрик Вернь завоевал поул-позицию, и этот поул стал четвертым подряд для команды DS Techeetah. Однако победу одержал Максимилиан Гюнтер, пилот команды  BMW i Andretti Motorsport, которая стала для него второй в сезоне и в его карьере в чемпионате.

Перед гонкой 
Ник де Врис, пилот команды Mercedes, получил штраф в 5 позиций на стартовой решётке, за то, что он в предыдущей гонке покинул сломанный болид без разрешений стюардов и попытался дотолкать его до безопасной зоны. Стюарды посчитали эти действия небезопасными и наказали пилота.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +33...35 °C. Трасса +38…37 °C

Суперпоул

Примечания 

 Ник де Врис получил штраф в 5 позиций за то, что покинул машину без разрешения стюардов в предыдущей гонке.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг.
 Ник де Врис получил штраф в 10 секунд за столкновение с Рене Растом.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Гонка 4 
Жан-Эрик Вернь вновь завоевал поул-позицию, и этот поул стал пятым подряд для команды DS Techeetah. В гонке команда DS Techeetah оформила дубль — Жан-Эрик Вернь финишировал первым, Антониу Феликс да Кошта - вторым. Это достижение позволило Антониу Феликсу да Коште стать чемпионом досрочно, а команде DS Techeetah - получить чемпионский титул.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +35...34 °C. Трасса +38…37 °C

Суперпоул

Гонка

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
 Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Одно очко за быстрый круг в первой десятке.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Гонка 5 
Оливер Роуленд, пилот команды e.dams, одержал свою первую победу в Формуле E после старта с поул-позиции.

Перед гонкой 
Максимилиан Гюнтер получил штраф в 3 позиции за столкновение с Оливером Терви в предыдущей гонке.

Джеймс Каладо, пилот команды Jaguar, решил покинуть чемпионат досрочно ради участия в предстоящем этапе WEC. На последние две гонки он был заменён Томом Бломквистом.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +30 °C. Трасса +38…36 °C

Суперпоул

Примечания 

 Максимилиан Гюнтер получил штраф в 3 позиции за столкновение с Оливером Терви в предыдущей гонке
 Лукас ди Грасси, Антониу Феликс да Кошта, Себастьен Буэми и Жан-Эрик Вернь не успели уйти на быстрый круг в квалификации. Все они были допущены к старту в порядке их лучших времен, показанных в свободных заездах.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 

 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡».
 Три очка за поул-позицию и одно очко за быстрый круг в первой десятке.
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
 Лукас ди Грасси получил штраф в 5 секунд за столкновение с Митчем Эвансом.

Положение в чемпионате после гонки 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Гонка 6 
Стоффель Вандорн, пилот команды Mercedes, одержал свою первую победу в Формуле E, стартовав с поул-позиции. Победа в гонке позволила Стоффелю стать вице-чемпионом серии. Второе место занял пилот команды Mercedes Ник де Врис, что принесло команде еще и дубль.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +30...31 °C. Трасса +34…35 °C

Суперпоул

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Пилоты, победившие в голосовании FanBoost, отмечены значком «‡»
Три очка за поул-позицию
 Одно очко за быстрейшее время в групповом этапе квалификации.
Одно очко за быстрый круг в первой десятке.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата

Результаты гонок

Спортивные соревнования, отложенные из-за пандемии COVID-19
Спорт в Германии в 2020 году
ЕПри Берлина